Champion kan som auktorsförkortning betyda:

 George Charles Champion
 John George Champion

Robotskapade auktorsförkortningar